Velenosa è un singolo dei cantautori italiani Mao e Il Tusco, pubblicato dalla Incipits Records e distribuito da EGEA Music nel 2020. Il singolo è accompagnato da un videoclip, per la regia di Hiram Gellona, girato in piena emergenza Covid-19.

Tracce
Digitale

Videoclip
 2020 - Velenosa (regia di Hiram Gellona)

Crediti
 Preproduzione: Stalla delle Stelle (Saint-Vincent)
 Prodotto da: Mauro “Mao” Gurlino
 Registrazione, missaggio, mastering: CortoCorto STUDIO (Torino)
 Artwork: Danilo Samà
 Etichetta: Incipits Records
 Distribuzione: EGEA Music
 Società di diritti d’autore: S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori)

Formazione
 Mauro “Mao” Gurlino - voce, chitarra acustica, chitarra elettrica, programmazioni
 Diego “Il Tusco” Tuscano - voce

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 Mao x Il Tusco - Velenosa  (Bandcamp)
 Mao x Il Tusco - Velenosa  (Rockit)
 Mao x Il Tusco - Velenosa  (YouTube)